Jack Smith – calciatore inglese nato nel 1882
Jack Smith – calciatore scozzese nato nel 1895
Jack Smith – calciatore inglese nato nel 1898
Jack Smith – calciatore inglese nato nel 1910
Jack Smith – calciatore gallese nato nel 1911
Jack Smith – calciatore inglese nato nel 1915
Jack Smith – calciatore inglese nato nel 1936
Jack Smith – calciatore inglese nato nel 1983
Jack Smith – calciatore scozzese nato nel 1994
Jack Smith – politico canadese
Jack Smith – imprenditore statunitense, fondatore di Hotmail
Smilin' Jack Smith – cantante e attore statunitense
Jack Smith – regista statunitense
Jack Smith – personaggio della serie animata American Dad!
Jack Smith – giornalista statunitense
Jack Smith – sciatore statunitense